Anne-Marie Hirtz épouse Deharme (1898-1980), romancière et poétesse française, une des muses du surréalisme ;
 Dagmar Hirtz (né en 1941), réalisateur allemand ;
 Daniel Hirtz (1804-1893), maître-tourneur et écrivain alsacien ;
 Hans Hirtz ( siècle), peintre allemand du gothique tardif, qui pourrait être le Maître de la Passion de Karlsruhe.